Goliszowiec – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików na południowym skraju kompleksu Lasów Janowskich; siedziba sołectwa Goliszowiec w którego skład wchodzi również Kruszyna
 Goliszowiec – osada leśna w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików na południowym skraju kompleksu Lasów Janowskich